Schindewolf ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhart Schindewolf (1925–2011), deutscher Ingenieur und Manager
 Otto Heinrich Schindewolf (1896–1971), deutscher Paläontologe
 Ulrich Schindewolf (1927–2018), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Schindewolfgletscher